María Clementina Francisca Josefa de Habsburgo-Lorena (en alemán Maria Klementine Franziska Josepha von Habsburg-Lothringen) (Viena, 1 de marzo de 1798 - Chantilly, 3 de septiembre de 1881) era una archiduquesa de Austria y princesa de las Dos Sicilias.

Biografía 
María Clementina era hija del emperador Francisco I de Austria (1792-1835) y su segunda esposa María Teresa de las Dos Sicilias (1772-1807). Era además hermana menor de María Luisa, Emperatriz de Francia, de Fernando I de Austria, de María Leopoldina, Emperatriz del Brasil; también era hermana mayor de María Carolina, princesa de Sajonia, de Francisco Carlos de Austria, y de la archiduquesa María Ana de Austria. 
Con el matrimonio de su hermana mayor, María Luisa, se convirtió en cuñada de Napoleón Bonaparte, a través de María Leopoldina, en cuñada de Pedro I de Brasil, a través de María Carolina en cuñada de Federico Augusto II de Sajonia. 

Debido al parentesco entre sus sus padres, los hijos resultaron ser víctimas de una endogamia dinástica. Cinco de sus hermanos no pasaron de la infancia. Su hermano Fernando, más tarde Fernando 
I de Austria, nació con hidrocefalia, fue esquizofrénico 
y su vida dependía de los empleados y un consultor. Su hermana María Ana era una débil mental sumida en un estado vegetativo y estuvo bajo la supervisión de una enfermera hasta su muerte en un cuarto cerrado. Los otros hermanos, María Luisa, la esposa de Napoleón, y Francisco Carlos, el padre del emperador Francisco José I, padecieron de grandes variaciones de humor. La excepción fue la segunda hermana y más tarde emperatriz de Brasil, María Leopoldina, quien fue bendecida con una gran inteligencia, curiosidad, agilidad mental y talento artístico por encima del promedio.

En cuanto a María Clementina, ella sufrió de muy mala salud durante toda su vida, por lo que pasó largas temporadas en su Austria natal ya estando casada. Aunque teniendo en cuenta su longevidad puede ser que la salud fuese más bien un pretexto, y en realidad el motivo de sus estancias en Viena fuese la mala relación entre los cónyuges. Consiguiendo de esta manera una separación virtual momentánea de su esposo.

Matrimonio y descendencia 

Por iniciativa de Metternitch, la archiduquesa se casó el 28 de julio de 1816 en el palacio de Schönbrunn (Viena) con el hermano menor de su madre, el príncipe Leopoldo de Borbón-Dos Sicilias, príncipe de Salerno (1790-1851). Tuvieron 4 hijos pero solo una de ellas llegó a la edad adulta.

 Una niña mortinata (1819-1819), nació sin vida.
 María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, (1822-1869). Casada con su primo Enrique de Orleans, duque de Aumale. Tuvo descendencia.
 Luis Carlos (1824-1824)
 Una niña mortinata (1829-1829), nació sin vida.

Hubo de padecer las infidelidades de Leopoldo, como la relación amorosa que él mantenía con la talentosa bailarina Fanny Elssler.
Después de la muerte de su esposo en 1851, se trasladó al Castillo de Chantilly en Francia, propiedad de su yerno Enrique de Orleans para residir junto a su hija.

Los últimos años 

Fallecida su hija en 1869, siguió residiendo en el castillo hasta su propio deceso en 1881 a la edad de 83 años: había sobrevivido a sus descendientes, incluso a sus nietos Luis Felipe de Orleans (1845-1866) y Francisco Luis (1854-1872).

Ella descansa en la Basílica de Santa Clara (Nápoles).

Distinciones honoríficas 
 12 de julio de 1818: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio Austroahúngaro)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wurzbach, Constantin. Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, Vol. VII. Viena, 1861.
 Gies McGuigan, Dorothy. Los Habsburgo. Ed. Grijalbo, Barcelona, 1984.

Enlaces externos 

 thepeerage.com

Véase también 
 Antropología del parentesco

Enlaces 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Viena
Católicos de Austria